(1939-), militant athée américain
 Petra Zindler (1966-), nageuse ouest-allemande
Patronyme germanique